Гре́бенка () — топоним в Белоруссии:

 Гребенка — река в Минском и Пуховичском районах Минской ообласти.
 Гребенка — деревня в Минском районе, на берегу одноимённой реки.
 Гребёнка — железнодорожная станция Южной железной дороги (Полтавская область, Украина).

См. также 
 Гребёнка